

Arbres 

 Le pommier (Malus) est un genre d'arbres fruitiers de la famille des Rosacées, qui compte de nombreuses espèces, dont :
 le pommier domestique (ou pommier commun ou pommier paradis),
 le pommier sauvage,
 le pommier à fleurs.

 Le pommier de Sodome est un petit arbre des régions arides de la famille des Asclépiadacées.
 Le pommier mexicain est un arbre des Amériques fournissant la sapote blanche.

Localités 

 Pommier, ancienne commune française de la Creuse, aujourd'hui intégrée à Saint-Dizier-Leyrenne
 Pommier, commune française du Pas-de-Calais
 Pommier-de-Beaurepaire, commune française de l'Isère

Orthographe Pommiers :
 Pommiers, commune française de l'Aisne
 Pommiers, commune française du Gard
 Pommiers, commune française de l'Indre
 Pommiers, commune française de la Loire
 Pommiers, commune française du Rhône
 Pommiers-la-Placette, commune française de l'Isère
 Pommiers-Moulons, commune française de la Charente-Maritime

Patronymes 
 Albert Pommier (1880-1943), sculpteur français
 Albert-Julien Pommier (1909-1992), général français
 Amédée Pommier (1804-1877), poète français
 André Pommier (1798-1862), agronome français
 Édouard Pommier (1925-2018), historien de l'art
 Frédéric Pommier (1975), écrivain et journaliste
 Gérard Pommier (1941), psychanalyste
 Jean Pommier (1893-1973), historien de la littérature
 Jean Pommier (1922-2018), comédien français
 Jean-Bernard Pommier (1944), pianiste et chef d'orchestre français
 Maurice Pommier (1946), illustrateur et auteur français
 René Pommier (1933), universitaire et essayiste français

Autres 
 Pommiers dans le ciel est un roman de science-fiction de Robert A. Heinlein.
 Le Pommier est un éditeur.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France